Sønderhede kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sønderhede (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn
 Sønderhede (Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Bjergby Sogn
 Sønderhede (Daler Sogn) – en bebyggelse i Daler Sogn
 Sønderhede (Fur Sogn) – en bebyggelse i Fur Sogn
 Sønderhede (Hallund Sogn) – en bebyggelse i Hallund Sogn
 Sønderhede (Hostrup Sogn) – en bebyggelse i Hostrup Sogn
 Sønderhede (Kvong Sogn) – et areal i Kvong Sogn
 Sønderhede (Lihme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lihme Sogn
 Sønderhede (Lime Sogn) – en bebyggelse i Lime Sogn
 Sønderhede (Skivum Sogn) – en bebyggelse i Skivum Sogn
 Sønderhede (Sønderbæk Sogn) – en bebyggelse i Sønderbæk Sogn
 Sønderhede (Tistrup Sogn) – en bebyggelse i Tistrup Sogn
 Sønderhede (Vodder Sogn) – en bebyggelse i Vodder Sogn